Ла-Рош-Деррія́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 140 км на північний захід від Ренна, 45 км на північний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Рош-Дерріян, Ангоа, Поммері-Жоді i Пульдуран було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Рош-Жоді.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 465 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 971,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-Дерріян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор